Аватено има више значења:
 Аватено (Уазалинго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Аватено (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аватено (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аватено (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Аватено (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аватено (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику